Катарсис (от  — возвышение, очищение, оздоровление) — многозначный термин:

 Катарсис — сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение.
 «Катарсис» — российская рок-группа.
Музыкальные альбомы
 «Катарсис» — альбом российского рэпера Кажэ Обоймы.
 «Катарсис» — альбом российской певицы Марбл.
 Catharsis — альбом американской метал-группы Machine Head

Примечания